Utolica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Hrvatska Kostajnica, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 85 stanovnika te 46 obiteljskih kućanstava.

Kultura 
 tradicijska okućnica, Utolica 114

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji